Монтазери, Педжман (род. 1983) — иранский футболист.
 Монтазери, Хосейн-Али (1922—2009) — иранский политик, аятолла.
 Монтазери, Мохаммад Джафар — Генеральный прокурор Ирана с 2016 года.